Im Netz der Lügen ist der Titel folgender Filme:
 Im Netz der Lügen (1992) (Legacy of Lies), US-amerikanischer Fernsehfilm von Bradford May (1992)
 High Crimes – Im Netz der Lügen (High Crimes), US-amerikanischer Spielfilm von Carl Franklin (2002)
 Tatort: Im Netz der Lügen, deutscher Fernsehfilm von Patrick Winczewski (2011)
 Im Netz der Lügen (TV-Serie) Over Water, Deutsche Fernsehserie (NDR)